Paparazzo - os indiscretos fotógrafos de celebridadesPaparazzi (filme)'', filme com Robin Tunney (2004)
Paparazzo (site)

Música
Paparazzi (canção de Girls' Generation)
Paparazzi (canção de Lady Gaga)
Paparazzi (canção de Xzibit)

Desambiguação